Абу Айюб аль-Масри — иракский террорист.
 Абу Хамза аль-Масри — исламистский радикал.
 Халед аль-Масри — гражданин Германии, похищенный ЦРУ в Македонии.
 Аль-Масри (футбольный клуб) — египетский футбольный клуб.